Toto je seznam leteckých nehod a incidentů dopravních letadel v civilním letectví. Je řazen chronologicky podle data letecké nehody. Do seznamu jsou zahrnuta velká dopravní letadla s konstrukcí nad 10 osob na palubě. Zdrojem informací jsou data ze stránek Aviation Safety Network. Pokud neexistuje stránka o letu v české verzi, bylo čerpáno z anglické Wikipedie. Odkazy na místopis, letiště, aerolinie a model letadla jsou uvedeny vždy u prvního výskytu v dané dekádě.

Legenda tabulky:

 datum: den, měsíc, rok a přesný čas, pokud je k dispozici
 číslo letu: číslo letu příslušné aerolinie, v pozdějších letech s rozlišením aerolinie podle IATA
 místo: vzdálenost od letiště, název letiště (kód ICAO), pokud je vhodnější jiný geografický bod, je uvedeno nejbližší sídlo, oblast, příp. federální stát, pokud je k dispozici, stát, příp. oceán; vše podle současných hranic
 fáze letu: rozlišení podle fáze letu dopravního letadla: STD, PBT, TXI, TOF, ICL, ENR, MNV, APR, LDG, EMG, UND, PIM, UNK
 druh nehody: podle stránek anglické Wikipedie, standardizováno do jednotného formátu
 trasa letu: letiště odletu – letiště příletu, vždy konkrétní let nebo část letu; letiště ve formátu: název + (ICAO kód, nebo IATA kód kurzívou, pokud není k dispozici ICAO), pokud není k dispozici kód, je použit pouze název nebo město-název u názvů jako central, capital atp.
 aerolinie: vždy se jedná o operátora letu
 model letadla: co nejpřesnější rozlišení modelu
 imatrikulace: číslo, pokud je známé
 mrtví: počet zemřelých osob z letadla (v závorce doplnění, většinou zemřelí na zemi)
 přeživší: počet osob, které nehodu přežily
 doplňující informace: 1. jméno letadla (kurzivou), pokud je k dispozici; 2. uvedení nákladního letu; 3. další informace o nehodě; 4. statistické informace (nejtragičtější nehody podle geografického měřítka a podle modelu); 5. odkaz na článek na české Wikipedii, případně odkaz na původní zdroj.

Nehody do roku 1920

1919

20. léta 20. století

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

30. léta 20. století

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

40. léta 20. století

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

50. léta 20. století

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

60. léta 20. století

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

70. léta 20. století

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

80. léta 20. století

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

90. léta 20. století

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0. léta 21. století

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10. léta 21. století

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20. léta 21. století

2020

Odkazy

Reference

Související články 
 Letecké nehody v Česku a Československu
 Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky
 Letecké nehody českých strojů v zahraničí
 Letecké nehody Českých aerolinií

Civilní
Civilní letectví